Не́ккар ( , ; устар. Некар) — река в Германии, в федеральной земле Баден-Вюртемберг.

История 

Река берёт начало на склонах Шварцвальда и Швабского Альба, течёт преимущественно в узкой, местами каньонообразной, долине; сильно меандрирует. Между Шварцвальдом и Альпами, в бассейне Неккара, занимает большие площади лёсс, и находится террасообразная поверхность Нижней Швабии, где живописно чередуются плодородные холмистые местности, долины и равнины. Средний расход воды в устье 130 м³/с, максимальный сток в феврале — марте. В суровые зимы замерзает. Судоходство до города Плохинген (203 км), на значительном протяжении Неккар канализован и шлюзован.

Название Неккар кельтского происхождения и означает «буйная вода». Развитие имени началось в дохристианские времена с названия Nikros, от праевропейского nik — «бросаться», которое через Nicarus и Neccarus стало Necker, а затем современным Neckar.

Исток Неккара находится в природоохранной зоне «Швеннингское болото» () у города Филлинген-Швеннинген в Шварцвальде. Река судоходна от Мангейма до Плохингена. Недалеко от истоков Неккара находятся также истоки Дуная.

Порты 
 Мангейм
 Хайльбронн (ранее Гейльброн)
 Штутгарт
 Плохинген

Города 
 Безиггейм
 Филлинген-Швеннинген
 Ротвайль
 Тюбинген
 Эслинген-ам-Неккар
 Хайдельберг

Галерея

Примечания 

Притоки Рейна
Реки Баден-Вюртемберга
Реки Гессена